Osoby o tym nazwisku:
 Agnieszka Górecka – polska wokalistka i autorka tekstów.
 Halina Górecka – polska i niemiecka lekkoatletka, olimpijka
 Teresa Górecka – polska geolożka
 Zuzanna Górecka – polska siatkarka